Geografia:
 Muntanyes Nawagaon, serralada de l'Índia al districte de Bhandara a Maharashtra.
 Llac Nawagaon, llac artificial del districte de Bhandara a Maharashtra,
 Nawagaon, poble al peu de les muntanyes i al costat del llac.
 Nawagaon, estat de Naigawan, més tard Naigawan Rebai.